Meriwether ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Meriwether (Georgia), gemeindefreies Gebiet im Baldwin County, Georgia
 Meriwether (Louisville), Stadtviertel in der Innenstadt von Louisville, Kentucky
 Meriwether (South Carolina), Ort im McCormick County, South Carolina

Meriwether ist der Familienname folgender Personen:

 Del Meriwether (* 1943), US-amerikanischer Sprinter

 Elizabeth Meriwether (* 1981), US-amerikanische Dramatikerin, Drehbuchautorin und Fernsehproduzentin

 John Meriwether (* 1947), US-amerikanischer Wall-Street-Händler
 Lee Meriwether (Schriftsteller) (1862–1966), US-amerikanischer Schriftsteller, Jurist und Diplomat
 Lee Meriwether (* 1935), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:

 Merriweather